Burundees voetbalelftal (mannen)
 Burundees voetbalelftal (vrouwen)